

Enseignement 
 Agrégation de génie électrique, ancien concours de recrutement de professeur pour le système secondaire en France
 Baccalauréat sciences et technologies industrielles en génie électrotechnique, baccalauréat technologique 
 Baccalauréat sciences et technologies industrielles en génie électronique, ancienne série baccalauréat sciences et technologies industrielles
 Bachelor universitaire de technologie en génie électrique et informatique industrielle, diplôme de l'enseignement supérieur en France
 Corps du génie électrique et mécanique royal canadien, 
 École de génie électrique Mihajlo Pupin de Novi Sad, 
 École supérieure d'ingénieurs en génie électrique, 
 École supérieure de Génie électrique (Aalto ELEC), 
 Faculté de génie électrique de l'université de Belgrade, 
 Faculté francophone de génie électrique et informatique, faculté de l'Université Technique de Sofia
 Laboratoire de génie électrique de Paris, 
 Institut de génie électrique et d'électronique, établissement public d'enseignement supérieur
 Technique du génie électrique, programme d'étude dans les collèges et les cégep de la province de Québec

Protection du patrimoine  
 Bâtiment de l'école de mécanique et de génie électrique à Subotica, monument culturel protégé de la République de Serbie

Technologie 
 Génie électrique, branche de la physique qui traite du domaine de l'électricité et de ses applications
 Génie électrotechnique, domaine technologique qui traite de tout ce qui se rapporte à l'électrotechnique et ses applications

Voir aussi